Il Torneo Federal A 2022 è stata la 10ª edizione del campionato di terza divisione argentino riservato alle squadre indirettamente affiliate alla AFA.

Al torneo hanno preso parte 34 squadre, tra cui le 4 squadre che hanno ottenuto la promozione provenienti dalle leghe amatoriali regionali: l'Atlético Paraná (ritornata nel Federal A dopo la sua partecipazione nella stagione 2018-2019), la Juventud Antoniana (anch'essa retrocessa nelle leghe regionali amatoriali nella stagione 2018-2019), l'Argentino (alla sua prima partecipazione nel Federal A) e il Liniers (tornata nel Federal A dopo essere retrocesse nelle leghe regionali dopo la stagione 2000-2001). Tra le squadre partecipanti vi è stato anche il San Martín, che non ha partecipato alla stagione precedente a causa delle restrizioni per contenere la pandemia di COVID-19.

Il campionato è stato vinto dal Racing de Córdoba, che in tal modo ha ottenuto la promozione in Primera B Nacional. A retrocedere nel Torneo Regional Federal Amateur (ognuna nelle proprie rispettive leghe di appartenenza) sono state quattro squadre: l'Atletico Paraná, il Deportivo Camioneros, il Desamparados e la Juventud Unida de Guayaquil.

Formato

Campionato 
Il torneo si è strutturato in due fasi distinte.

Nella Prima fase (etapa clasificatoria), le 34 squadre sono state divise in due gruppi (zones) geograficamente determinati di 17 squadre ognuno, all'interno dei quali ogni squadra ha affrontato le avversarie in un girone di andata e ritorno. Le prime 8 squadre in classifica di ogni zona al termine della Prima fase si sono qualificate alla Fase finale, mentre le ultime 2 sono retrocesse nelle leghe regionali.

La Fase finale (etapa final) è stata disputata dalle 16 squadre qualificatesi durante la Prima fase, le quali sono state distribuite in un tabellone "tennistico" (la prima contro l'ottava, la seconda contro la settima, e così via) che prevedeva scontri in gara unica in casa della squadra meglio classificata. La finale è stata giocata in campo neutro e la vincente di tale sfida ha ottenuto il titolo di campione del torneo nonché la promozione in Primera B Nacional.

Qualifica alla Coppa Argentina 2023 
Ad accedere alla Copa Argentina 2023 sono state 10 squadre, ovvero le prime 5 classificate di ogni Zona della Prima Fase.

Squadre partecipanti

Zona Sur

Zona Norte

Prima fase

Zona Sur

Classifica 

Legenda
      Squadre qualificate alla Fase finale.
      Squadre retrocesse nelle leghe regionali amatoriali.

Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Risultati

Girone di andata

Girone di ritorno

Zona Norte

Classifica 

Legenda
      Squadre qualificate alla Fase finale.
      Squadre retrocesse nelle leghe regionali amatoriali.

Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Risultati

Girone di andata

Girone di ritorno

Fase ad eliminazione diretta 
Le 16 squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta si affrontano in un torneo dove ogni sfida avviene in gara unica, con accoppiamenti decisi sulla base della classifica che tiene conto dei risultati ottenuti da ogni squadra qualificata (con la 1ª contro la 16ª, la 2ª contro la 15ª, ecc.). Tranne la finale, tutte le gare vengono disputate in casa della squadra miglior classificata nella classifica che unisce i risultati di tutte le 16 squadre, mentre la finale sarà disputata in campo neutro. In caso di parità, ogni partita sarà decisa direttamente dai calci di rigore (senza la disputa dei tempi supplementari).

La squadra vincitrice si fregerà del titolo di campione e otterrà la promozione in Primera B Nacional.

Classifica

Ottavi di finale 
Gli accoppiamenti sono stati determinati sulla base della classifica che tiene conto dei risultati di ogni squadra qualificata alla fase ad eliminazione diretta (la 1ª contro la 16ª, la 2ª contro la 15ª, ecc.), in casa della squadra miglior classificata. Se al termine dei tempi regolamentari permane la parità, la gara si concluderà con la disputa direttamente dei calci di rigore.

Risultati 

Con la vittoria per 1-0 sul Sansinena, l'Olimpo si è qualificato per i quarti di finale del Torneo reducido.

Con la vittoria per 2-0 contro il Douglas Haig, il Ciudad de Bolívar si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 4-0 sullo Sportivo Belgrano, il Villa Mitre si è qualificato per i quarti di finale del Torneo reducido.

Dopo il pareggio per 1-1 durante i tempi regolamentari, si sono disputati direttamente i calci di rigore dai quali è uscito vincitore per 4-1 il San Martín de Formosa, che in tal modo si è qualificato per i quarti di finale del Torneo reducido.

Dopo il pareggio per 1-1 durante i tempi regolamentari, si sono disputati direttamente i calci di rigore dai quali è uscito vincitore per 4-3 l'Independiente de Chivilcoy, che in tal modo si è qualificato per i quarti di finale del Torneo reducido.

Con la vittoria per 2-0 sullo Sportivo Las Parejas, il Racing de Córdoba si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 2-0 sul Sol de Mayo, il Central Norte si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 1-0 sulla Juventud Unida Universitario, il Sarmiento de Resistencia si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Seconda fase 
Alla seconda fase hanno preso parte le 8 squadre vincitrici degli ottavi di finale. Gli accoppiamenti sono stati determinati, anche in questo caso, sulla base della classifica già presa in considerazione per la fase precedente (la 1ª miglior classificata contro l'8ª, la 2ª contro la 7ª, ecc.).

Risultati 

Con la vittoria per 2-0 sul San Martín de Formosa, il Villa Mitre si è qualificato per la terza fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 2-1 sull'Independiente de Chivilcoy, l'Olimpo si è qualificato per la terza fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 1-0 sul Central Norte, il Racing de Córdoba si è qualificato per la terza fase del Torneo reducido.

Battendo ai calci di rigore per 5-4 il Ciudad de Bolívar, il Sarmiento de Resistencia si è qualificato per la terza fase del Torneo reducido.

Terza fase 
Alla terza fase del Torneo reducido partecipano le 4 squadre vincitrici delle sfide della fase precedente. Gli accoppiamenti sono stati determinati, anche in questo caso, sulla base della classifica già presa in considerazione per la fase precedente.

Risultati 

Battendo ai calci di rigore l'Olimpo per 4-2, il Villa Mitre si è qualificato per la finale del Torneo reducido.

Con la vittoria per 2-0 sul Sarmiento de Resistencia, il Racing si è qualificato alla finale del Torneo reducido.

Finale 
Alla finale si sono qualificate le due squadre vincitrici delle semifinali. La finale si disputa in gara unica in casa della squadra miglior classificata in campionato. La squadra vincitrice della finale ottiene la promozione in Primera B Nacional.

Risultati 

Con la vittoria per 5-4 ai calci di rigore, il Racing de Córdoba ha ottenuto la vittoria del campionato e la promozione in Primera B Nacional.

Squadre qualificate alla Coppa Argentina 2023 
A classificarsi alla Coppa Argentina 2023 sono state le seguenti squadre:

  - 1ª squadra classificata nella Zona Sur.
  - 2ª squadra classificata nella Zona Sur.
  - 3ª squadra classificata nella Zona Sur.
  - 4ª squadra classificata nella Zona Sur.
  - 5ª squadra classificata nella Zona Sur.

  - 1ª squadra classificata nella Zona Norte.
  - 2ª squadra classificata nella Zona Norte.
  - 3ª squadra classificata nella Zona Norte.
  - 4ª squadra classificata nella Zona Norte.
  - 5ª squadra classificata nella Zona Norte.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 

 Campionato argentino di calcio
 Primera División 2022
 Trofeo de Campeones de la Liga Profesional 2022
 Copa Argentina 2022
 Primera B Nacional 2022
 Primera B Metropolitana 2022
 Primera C 2022
 Primera D 2022

Collegamenti esterni 

 Sito ufficiale della AFA
 Regolamento
 Solo Ascenso

Calcio nel 2022